Heinrich Hunke ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Hunke (Politiker) (1902–2000), deutscher Wirtschaftsideologe, Propagandist und Parteipolitiker der NSDAP und des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) sowie Raumplaner
 Heinrich Hunke (Verleger) (1879–1953), deutscher Buch- und Musikalienhändler und Verleger